Оливье Николя Андре Дакур (; 25 сентября 1974, Монтрёй, Бобиньи, Сена-Сен-Дени, Иль-де-Франс, Франция) — французский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Франции, за которую провёл 21 матч и забил один гол.

Клубная карьера 
Дакур дебютировал в высшем дивизионе Франции за «Страсбур» 20 марта 1993 года в гостевом матче, проигранном со счетом 0:2 «Осеру». 24 мая 1997 года Оливье забил свой первый мяч в Лиге 1 за «Страсбург» в выездной игре против «Пари Сен-Жермен». Несмотря на это, «Страсбург» проиграл матч со счетом 1:2.

В 1998 году Дакур перешёл в «Эвертон» и дебютировал в английской Премьер-лиге 15 августа 1998 года в поединке проитив «Астон Виллы». Матч закончился безголевой ничьей — 0:0. 17 февраля 1999 года Оливье забил свой первый гол мяч в Премьер-лиге, поучаствовав в разгромной победе над «Мидлсбро», со счетом 5:0.

Карьера в сборной 
Дакур играл за Францию на Летних Олимпийских играх 1996 года.

Он дебютировал в главной команде 30 мая 2001 года в матче против Южной Кореи на Кубке конфедераций 2001. Матч закончился победой французов 5:0. Оливье также играл на чемпионате Европы 2004 и Кубке конфедераций 2003. Дакур выступал за сборную с 2001 по 2004 год, сыграл 21 матч, забил один гол.

В данное время является ведущим футбольной передачи «Téléfoot» на французском телевидении.

Достижения

Командные 
«Интернационале»
 Чемпион Италии (2): 2006/07, 2007/08
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2006, 2008

Сборная Франции
 Обладатель Кубка конфедераций (2): 2001, 2003

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Страсбур»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Стандард» Льеж